David Benedito Magalhaes – piłkarz brazylijski
 David Dinis Magalhães – piłkarz angolski